Викто́р Дьянь ():
  (род. 1971) — сенегальский футболист.
 Диань, Виктор (род. 2000) — сенегальский футболист.